

Биография 

Кристиян Първанов, по-известен с псевдонима Крис Риска (Kris Riska), е музикален изпълнител и комедиант. 

Роден е в София, България на 24.12.1992 г. Завършва средното си образование в град Божурище през 2011 г. В периода 2012-2022 г. Кристиян развива успешна кариера като готвач, преди да реши да се съсредоточи върху истинската си страст- музиката и комедията.

Кариера 
През 2016 г. създава първата си песен “Риска”, която по-късно през 2021 г. става част от първия му музикален албум, които е озаглавен със същото име- Риска. В резултат от огромния успех на песента, Крис Риска успява бързо да получи признание от българската музикална общност. 

В началото на 2020 г. Крис започва да създава и публикува кратки забавни видеа в интернет, което за много кратко време го превръща в едно от най-разпознаваемите лица на интернет пространството в България.   Заради положителната реакция на аудиторията към неговото хумористично и достъпно съдържание, той бързо се издига до позицията на инфлуенсър и вече успешно работи с множество български брандове.

Взема участие като гост на редица телевизионни предавания и благотворителни събития.  Приятното му поведение и остроумният му хумор са спечелили симпатиите на голям брой хора в България и по света. Именно това го мотивира да продължава да забавлява широк кръг от зрители с видеоклиповете и песните си.

Личен живот 
В личен план, през 2018 година се жени, а по-късно през 2019 година става баща на син. Има щастливо семейство, което го подкрепя по пътя към успеха. 

Крис Риска е невероятен пример за подражание за всеки, който желае да преследва мечтите си и да си извоюва уникална ниша в сферата на развлеченията.

Източници 

Български музиканти